ККЛ:
 Красносельско-Калининская линия — строящаяся шестая линия Петербургского метрополитена.
 Керен Каемет ле-Исраэль — Еврейский национальный фонд.
Куренёвско-Красноармейская линия Киевского метрополитена (название Оболонско-Теремковской линии до 2018 года).
Кавказская казачья линия.